Juice (film), 1992 Amerikaanse film
Juice (tijdschrift), Duits hip-hop tijdschrift
JUICE, geplande ruimtemissie naar Jupiter
Juice Crew, Amerikaanse rapgroep
Juice Newton, Amerikaanse zangeres
Juice WRLD, Amerikaanse rapper
Juicekanalen, online roddelbladen